Francisco de Assis Cavalcante de Nogueira (Fortaleza, ) é um policial civil e político brasileiro. Em 2018, foi eleito deputado estadual do Ceará pelo Partido Social Liberal (PSL) com 27 112 votos.

Deputados estaduais do Ceará
Membros do Partido Social Liberal
Policiais do Brasil
Membros do União Brasil